Turbo har flere betydninger:
 Turbolader − en anordning monteret på en forbrændingsmotor, som øger motorens effekt
 Turbo (album) − et musikalbum af Judas Priest
 Turbo (film fra 2012) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Andreas Thaulow
 Turbo (film fra 2013) − amerikansk computeranimationsfilm

Steder
 Turbo (Colombia) − en by i Colombia
 Turbo (Sverige) − en by i Dalarnas län i Sverige